Николай Бокариус
 Бокариус, Николай Николаевич (1899—1966) — советский ученый-правовед, кандидат медицинских наук, профессор.
 Бокариус, Николай Сергеевич (1869—1931) — советский судебный медик, один из зачинателей отечественной судебной медицины.